Cidadelhe peut désigner :
au Portugal :
Cidadelhe, paroisse civile de la municipalité de Mesão Frio, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Cidadelhe, paroisse civile de la municipalité de Pinhel, située dans le district de Guarda et la région Centre.